InSight — місія НАСА в рамках програми Discovery з доставки на Марс дослідного посадкового апарата.
 Інсайт — багатозначний термін з області психології, зоопсихології, психоаналізу та психіатрії.
 Інсайт - українська громадська ЛГБТКІ організація.